Arijano ima više značenja:
 Ariano nel Polesine
 Arijano (Salerno)
 Arijano (Verona)